Schnell, német családnév
 villámsakk, másképpen schnell, blitz